Combiteam Aanpak Facilitators, fraudeonderzoek door de Nederlandse belastingdienst
 Confédération Africaine de Football, de Afrikaanse voetbalbond
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, een Spaanse fabriek van rollend materieel
 Controlled Air Flow, een luchtinlaatsysteem van motorfietsen
 Club alpin français, een Franse alpinistenvereniging
 Currency Adjustment Factor, een term gebruikt in de zeevracht
 Common Assessment Framework, bepalen van medische of sociale hulpbehoeften bij kinderen op school
 Coöperative Aankoopvereniging Friesland